Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Мері Джо Фернандес виграла титул, перемігши у фіналі Наташу Звєрєву з рахунком 6–4, 6–3 against .

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)
  Наташа Звєрєва (фінал)
  Наоко Савамацу (півфінал)
  Емі Фрейзер (1-ше коло)
  Забіне Гак (1-ше коло)
  Мері Джо Фернандес (переможниця)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 State Farm Evert Cup 1995 Draw

Жінки, одиночний розряд
Одиночний розряд